Kubinyi Géza (1828–1894) festő, grafikus
 Kubinyi Géza (1851–1920) főispán, országgyűlési képviselő